Řád zářící hvězdy označuje několik řádů:
 Řád zářící hvězdy – čínský republikánský řád
 Řád zářící hvězdy – zanzibarský řád